

Geografia 
 Tunes – frazione del comune di Vipiteno, nella provincia autonoma di Bolzano
 Tunes – villaggio della municipalità di Bergen, in Norvegia
 Tunes – freguesia della municipalità di Silves, in Portogallo

Altro 
 Sara Tunes – cantante colombiana
 Diocesi di Tunes – sede titolare della Chiesa cattolica di Tunisi

Pagine correlate 
 Tune